Ahuehuetitla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ahuehuetitla, Puebla, 
 Ahuehuetitla, Tulancingo de Bravo, 
 Ahuehuetitla (kommun), Puebla, 
 Ahuehuetitla, Huejutla de Reyes, 

Robotskapade Mexikoförgreningar